Натуральне число 1001
 1001 рік до нашої ери
 1001 рік нашої ери